Лунарные мифы — мифы о Луне и лунных циклах. Связаны с астральными мифами, прежде всего солярными: луна и солнце противопоставляются друг другу в рамках системы бинарных оппозиций, свойственной мифологическому сознанию (верх — низ, мужское — женское, живое — мёртвое). Так, в древнекитайской натурфилософии пассивное, тёмное, женственное начало инь соотносится с Луной, а активное, светлое, мужественное ян — с Солнцем. Обычно луна связывается с отрицательным началом, но встречаются и исключения: так, в дагомейской мифологии лунная ипостась (Маву) двуединого демиурга Маву-Лиза покровительствует ночи, знанию, радости, а солнечная (Лиза) — дню, силе, работе.

К числу наиболее распространённых мифологических мотивов, связанных с луной, относятся этиологические сюжеты, объясняющие появление самой луны, происхождение лунных циклов, лунных пятен и т. д. В индоевропейских, сибирских, индейских мифологических системах видное место занимает сюжет о «небесном браке» Луны и Солнца. Луна при этом может выступать и как женский, и как мужской персонаж (последний вариант преобладает у народов Сибири и, по-видимому, у большинства архаичных племён). Этот миф одновременно выступает как этиологический, объясняющий происхождение лунных фаз: в балтийской мифологии Перкунас разрубает Месяц мечом за измену Солнцу. В Сибири часто встречается сюжет: Луна (Месяц) спускается на землю, где его хватает злая ведьма — хтоническая богиня (Хоседэм у кетов, Ылэнтой-котой у селькупов); Солнце приходит ему на помощь и пытается вырвать из рук колдуньи, но та держит его крепко, и в итоге Месяц разрывается пополам. Мотив разрывания или пожирания луны чудовищными существами также очень распространён и объясняет не только лунные фазы, но и лунные затмения.

Образы «умирающего» и «возрождающегося» месяца связывают луну с мифами о смерти. У многих архаических народов имеется представление о том, что раньше люди умирали и снова возрождались, как луна, но впоследствии почему-то лишились этого дара. У австралийского племени аранда есть миф: в древности жил человек тотема опоссума, который умер и был похоронен, но вскоре вышел из могилы в облике мальчика; он постоянно умирает и оживает на небе.

У многих народов имеются особые мифы о происхождении пятен на луне. Чаще всего они интерпретируются как «человек на луне», обычно — женщина с коромыслом и вёдрами (у нивхов, татар, возможно, у скандинавов, см. статью Биль). Часто «человек на луне» оказывается там в наказание («дурная женщина» у татар, Каин в апокрифических сказаниях и т. д.). В азиатских традициях пятна на луне интерпретируются как «лунный заяц» или «кролик», а у народов Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Южной Африки они объясняются как раны, грязь или краска на лице Луны.

В развитых мифологиях вместо непосредственного поклонения одушевлённой Луне появляются антропоморфные божества, олицетворяющие её. В неоязыческих традициях Луна почитается как воплощение Триединой богини.

Лунные божества в различных мифологиях:
 армянская мифология — Лусин;
 ацтекская мифология — Койольшауки; Мецтли;
 галльская мифология - Кори;
 германо-скандинавская мифология — Мани;
 греческая мифология — Артемида; Геката; Селена; Мена;
 гуанчи — ;
 египетская мифология — Тот; Хонсу; Ях;
 индийская мифология — Чандра;
 инки — Мама Килья;
 инуитская мифология — Игалук;
 карело-финская мифология — Куу;
 китайская мифология — Чанъэ;
 Крит - Бритомартида
 латышская мифология — Менес;
 литовская мифология — Менес;
 лувийская мифология — Арма;
 полинезийская мифология — Хина;
 римская мифология — Диана; Луна;
 саамы  — Мано;
 урартская мифология — Шеларди;
 финикийская мифология — Баал-Хаммон;
 фригийская мифология - Мен; Бендида;
 хаттская мифология — Кашку;
 хурритская мифология — Кужух;  
 шумеро-аккадская мифология — Нанна; Син;
 эламская мифология   — Напир;
 этрусская мифология —  Артуми;
 японская мифология — Цукиёми.

В алфавитном порядке: Арма; Артемида; Артуми; Баал-Хаммон; Геката; Диана; Игалук; Кашку; Койольшауки; Куу; Кужух; Луна; Лусин; Мама Килья; Мани; Мано; Мен; Мена; Менес; Менуо; Мецтли; Нанна; Напир; Селена; Син; Тот; Хонсу; Хина; Цукиёми; Чандра; Чанъэ; Шеларди; Ях.

См. также 
 Астральные мифы
 Солярные мифы
 Катастеризмы
 Полумесяц (символ)
 Лунница

Примечания

Литература 
 
 

Мифология по темам
Катастеризмы
Луна в культуре и искусстве
Лунный культ
Астрономические мифы